1/5 kan syfta på:

 ⅕ – en femtedel
 1 maj
 5 januari (amerikanskt datumformat)